Teatro Animação de Setúbal
Tasmânia
Diagrama TAS
Transtorno alimentar seletivo
TAS-20
Velocidade verdadeira
Tool-assisted speedrun

Desambiguações de siglas